

Patronyme
 Cory Stillman, (1973- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 James Stillman, (1850-1918), fut un homme d'affaires américain.
 Joe Stillman, est un scénariste américain.
 Marie Spartali Stillman, (1844–1927), était une peintre britannique.
 Samuel Stillman Berry, (1887-1984), était un zoologiste marin américain spécialisé dans les céphalopodes.
 Whit Stillman (1952- ) est un réalisateur américain.

Autres
 Peter Stillman est un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear. 

Homonymie
Homonymie de patronyme